Radějovice bezeichnet in Tschechien:

 Radějovice u Prahy, Okres Praha-východ
 Radějovice u Netonic, Okres Strakonice
 Ortsteil von Netvořice, Okres Benešov
 Ortsteil von Přehýšov, Okres Plzeň-sever